Luftströmung steht für:
 Wind, Luftbewegung in der freien Atmosphäre
 Luftzug, meist in geschlossenen Räumen oder technischen Anlagen